Stora skäret kan syfta på följande platser:

Åland 

 Stora skäret (Vårdö, Åland), 
 Stora skäret (Saltvik, Åland),